Errol – gufo della famiglia Weasley nella serie letteraria di Harry Potter
Errol – comune degli Stati Uniti d'America nello stato del New Hampshire
Errol – comune in Scozia